Die Japan Super Series 2013 waren das achte Turnier der BWF Super Series 2013 im Badminton. Es fand vom 17. bis zum 22. September 2013 in Shibuya im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Du Pengyu
  Boonsak Ponsana
  Nguyễn Tiến Minh
  Tommy Sugiarto
  Kenichi Tago
  Hu Yun

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Ratchanok Intanon
  Saina Nehwal
  Wang Yihan
  Wang Shixian
  Tai Tzu-ying
  Minatsu Mitani
  P. V. Sindhu

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda
  Hirokatsu Hashimoto / Kenichi Hayakawa

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Ma Jin / Tang Jinhua
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Bao Yixin / Zhong Qianxin
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Xu Chen / Ma Jin
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Muhammad Rizal / Debby Susanto
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 BWF-Informationen
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com

2013
BWF Super Series 2013